Такмичење у бацању кугле у женској конкуренцији на 35. Европском првенству у дворани 2019. у Глазгову одржано је 1. и 3. марта у Емиратес арени.

Титулу освојену у Београду 2017. бранила је Анита Мартон из Мађарске.

Земље учеснице 
Учествовала је 17 такмичарка из 11 земаља.

  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2019. години 
Десет најбољих европских такмичарки у бацању кугле у дворани 2019. године пре почетка првенства (1. марта 2019), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ) 

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

Квалификациона норма

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 1. марта 2019. године у 19:01 по локалном времену. Квалификациона норма за пласман 8 такмичарки у финале износила је 18,20 метара (КВ). Норму је испунило 4 такмичарки, а 4 су се пласирале на основу постигнутог резултата (кв).,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале 
Такмичење је одржано 3. марта 2019. године у 12:20 по локалном времену.

Укупни биланс медаља у бацању кугле за жене после 35. Европског првенства у дворани 1970—2019.

Биланс медаља, жене

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су бацачице кугле које су освојиле најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима у атлетици у дворани — бацање кугле за жене
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици у дворани — бацање кугле за жене

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт првенства
 ЕП 2019. на сајту ЕАА
 Комплетни резултати са ЕП 2019. на сајту ЕАА
 Комплетни резултати ЕПд 2019. maik-richter.de

Европско првенство у атлетици у дворани 2019.
Бацање кугле на Европском првенству у атлетици у дворани